Оринья́к (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Сен-Годенс.

Код INSEE кантона — 3102. Всего в состав кантона Ориньяк входит 19 коммун, из них главной коммуной является Ориньяк.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 4300 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Ориньяк на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Ориньяк на карте Франции

Кантоны департамента Верхняя Гаронна